Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2008 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Bob Bryan in Samantha Stosur sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno, kdaj so izpadli.

  Mike Bryan /  Katarina Srebotnik (Finale)
  Daniel Nestor /  Chia-jung Chuang (Četrtfinale)
  Pavel Vizner /  Kveta Peschke (Četrtfinale)
  Paul Hanley /  Cara Black (Tretji krog)
  Kevin Ullyett /  Ai Sugijama (Četrtfinale)
  Julian Knowle /  Yung-jan Chan (Tretji krog)
  Mark Knowles /  Zi Yan (Drugi krog)
  Nenad Zimonjić /  Tiantian Sun (Drugi krog)

<ol start="9">
 Andy Ram /  Nathalie Dechy ''(Četrtfinale)
 Leander Paes /  Rennae Stubbs ''(Drugi krog)
 Mahesh Bhupathi /  Sania Mirza ''(Drugi krog)
 Jamie Murray /  Liezel Huber ''(Polfinale)
 Simon Aspelin /  Lisa Raymond ''(Tretji krog, predaja)
 Martin Damm /  Shuai Peng ''(Tretji krog)
 Jeff Coetzee /  Vladimira Uhlirova ''(Drugi krog)
 Jordan Kerr /  Katerina Bondarenko ''(Drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornja polovica

1. del

2. del

Spodnja polovica

3. del

4. del 

Mešane dvojice
2008